Gra o życie – film z 1993 roku
 Gra o życie – film z 2008 roku
 Gra o życie (wypad) – powieść